Remich kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Remich (kanton), Grevenmacher, 
 Remich, Grevenmacher, Canton de Remich,